En histoire antique, la décimation est un châtiment pratiqué dans l'armée romaine qui consistait à exécuter un soldat sur dix.

Par analogie, en traitement du signal, la décimation est synonyme de sous-échantillonnage : on ne garde qu'un certain nombre d’échantillons par rapport au signal original (un sur 2, un sur 10...).

Voir aussi 
Le nombre dix (10).